

Persone
 Livio Paladin – giurista, accademico e politico italiano
 Soraya Paladin – ciclista su strada italiana

Altro
 Paladin – personaggio dei fumetti creato da Jim Shooter e Carmine Infantino
 Paladin Press – casa editrice statunitense fondata nel 1970